Eine Mutation (v. lat. mutatio „Veränderung“, „Wechsel“) ist

 Mutation, in der Genetik eine Veränderung des Erbguts
 Mutation (mathematische Knotentheorie), Operation zur Veränderung von Knoten
 Mutation (evolutionärer Algorithmus), Suchmechanismus in der Informatik
 in der Medizin der Stimmwechsel bei Heranwachsenden
 in der Linguistik die regelmäßige Veränderung der Aussprache von Morphemen, siehe Alternanz (Linguistik)
 in der Drucktechnik das Austauschen von Seiten einer Zeitungsausgabe, siehe Mutation (Medien)
 in der Schweizer Standardsprache „Veränderung“ oder „Wechsel“
 eine Splatterfilmreihe des deutschen Regisseurs Timo Rose